

Geografia
 Bosnia-Erzegovina
 Luka – località del comune di Bosansko Grahovo, nel cantone della Bosnia Occidentale
 Croazia
 Luka – comune della Regione di Zagabria
 Repubblica Ceca
 Luka – comune nel distretto di Česká Lípa
 Luka nad Jihlavou – comune nel distretto di Jihlava
 Slovacchia
 Lúka – comune nel distretto di Nové Mesto nad Váhom

Musica
 Luka – cantante brasiliana
 Luka – canzone di Suzanne Vega del 1987

Onomastica
 Luka – variante di diverse lingue del nome proprio di persona italiano maschile Luca

Pagine correlate
Luca (disambigua)
Luke
Lucas